El split, conegut també com a "obertura de cames", espagat (de l'italià spaccata), o grand écart (del francès), és una posició física en la qual les cames estan alineades (són colineals) l'una amb l'altra i estan esteses en direccions oposades formant entre elles un angle de 180° o fins i tot més (oversplit). Es realitza en diverses menes d'activitat atlètica, incloent-hi el contorsionisme, la gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, el patinatge artístic, la dansa, el ballet, les arts marcials, la natació sincronitzada, el ioga i el ball en barra o el pole danse.

Executant un split, les línies definides per les cuixes internes de les cames formen un angle d'aproximadament 180 graus. Aquest gran angle produeix un estirament significatiu i conseqüentment denota una excel·lent flexibilitat dels músculs isquiotibials i iliopsoes. A causa d'això, els splits s'usen sovint com a exercici d'estirament per a escalfar i per a augmentar la flexibilitat dels músculs de les cames.

Escalfament 
Per a evitar lesions musculars s'haurà de fer un bon escalfament abans i després del split i les seves variants.
 Abans del split: s'hauran de fer fons amb les dues cames. Consisteix a posar-se de genolls i avançar una cama de manera que resti el peu recolzat completament en el sòl i endarrerir l'altra cama de tal manera que resti estirada i que romanguin recolzats els dits del peu.
 Després del split: cal tombar-se cap amunt amb les cames estirades i agitar-les perquè es deixin anar els músculs.

Variants 
 La gambada (o grand jeté): consisteix a fer una petita corredissa denominada "doble pas, pas" que se sol començar amb la cama dreta. Tot seguit se salta el més alt possible obrint les cames de tal manera que es formi un "split" en l'aire i es cau amb les cames juntes. És molt important la posició dels braços; han de formar una creu juntament amb el cap i el tronc.
 El salt split: L'executant haurà de saltar i, mentre continuï en l'aire, realitzar un split, tornant a caure amb les cames juntes en el mateix lloc on va saltar.
 El split de més gran obertura: És quan l'obertura d'un split supera 180°, arribant en alguns casos a 270°-315°.
 El squat: Aquest no és plenament una variant, però hi està relacionat, el squat, consisteix a separar les cames lateralment, fins a arribar a 180° o més.
 El split flexionat: És un split en el qual l'executant flexiona la cama que resta situada enrere, arribant si és possible a tocar el propi cap amb la punta del peu.

Problemes 
Un problema comú que es produeix fent split (punt frontals com a laterals) és la dolor en els genolls a causa de la flexió d'aquests, mentre es realitza el moviment. Si no s'escalfa degudament abans de realitzar alguna sort de split, els músculs poden sofrir enrampades, estirades o fins i tot es poden arribar a trencar les fibres musculars. Són els esquinços musculars de tipus 1, 2, 3... tot estirament realitzat amb les cames executat inadequadament provocarà una lesió muscular....

El split és dels estiraments que més afavoreixen l'enfortiment i moviment del tren inferior i es recomana per a atletes de potència i força de no fer-hi massa esforços puix que pot engendrar un afebliment en aquests dos factors.

Ioga 
Hi ha una posició de ioga anomenada hanumanasana que consisteix a tenir les cames en split frontal.

En la cultura popular 
La major part de la gent manca de la flexibilitat necessària per a executar un split, i es considera en general que l'exercici és incòmode o fins i tot dolorós. A causa de l'extensió d'aquesta opinió, els splits apareixen en els mitjans en comèdies còmiques i programes d'entreteniment anàlegs.

L'actor Jean-Claude Van Damme és molt conegut per la seva capacitat per fer splits en mants films seus, així com en una famosa publicitat per a la marca Volvo Trucks al novembre de 2013. El lluitador professional Rob Van Dam va inventar l'aixecament Van Dam, en el qual s'aixequen pesos mentre hom està en una posició de split suspès. Altres lluitadors professionals tals com Melina Pérez, Santino Marella i Ron Killings han contribuït també a popularitzar el split. Pussycat Dolls, Kimberley Wyatt i Carmit Bachar també van destacar pels seus oversplits executats estant dempeus. La maniquí Karen McDougal també és coneguda pels seus splits a cavall (straddle splits).

Referències 
 How to Do a Center Split Gymnastics.about.com 

Gimnàstica